Miejscowości w USA:
 Wiscasset – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
 Wiscasset – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Wiscasset (ang. Wiscasset Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln